Рейс 90 может иметь следующие значения:
 Рейс 90 Air Florida
 Рейс 90 Аэрофлота